Adelaide International 1 2023 – Simplu feminin a avut loc în prima jumătate a lunii ianuarie 2023. Treizeci de jucătoare s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Adelaide disputat pe o suprafață dură. Șase dintre ele și-au asigurat participarea prin calificare. Ashleigh Barty a fost campioana en-titre, dar s-a retras din tenisul profesionist în martie 2022.

Canadianca Bianca Andreescu a transformat meciul de deschidere împotriva Garbiñe Muguruza în momentul când scorul era în defavoarea ei cu 0–6, 2–5. Andreescu a câștigat al doilea set la tiebreak și a pierdut doar un joc în al treilea set. Linda Nosková, în vârstă de optsprezece ani, a învins pentru prima dată o jucătoare din top-zece, când a eliminat-o pe numărul opt mondial, Daria Kasatkina, în runda de deschidere. Apoi, după ce a învins-o pe Liu ăn seturi consecutive, a eliminat-o pe nr. 26 mondial Victoria Azarenka în trei seturi.

Irina-Camelia Begu a ajuns în sferturi de finală după ce a învins-o cu 6-3, 6-0 pe favorita nr. 7, letona Jeļena Ostapenko, apoi în semifinale după ce a învins-o în seturi consecutive pe favorita nr. 4 Veronika Kudermetova.

Arina Sabalenka a învins-o pe tânăra Linda Nosková în finală cu scorul de 6–3, 7–6(7–4) câștigând titlul la simplu feminin la Adelaide International 1  2023. Ea nu a pierdut nici un set de-a lungul întregului turneu.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări

Capi de serie

Jucătoare calificate

Rezultate calificări

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

Note

Legături externe

Adelaide International
WTA Tour 2023